Шампену́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 45 км на південь від Меца, 14 км на північний схід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 481 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1240,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки

Посилання 

 Шампену на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шампену на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель